Vino, alkoholno piće koje se dobiva vrenjem grožđa ili grožđanog soka
 Vina (Vrgorac), gradsko naselje Vrgorca

 Vina (Foča-Ustikolina, BiH)
 Vina (Knjaževac, Srbija)
 Vina (Leskovac, Srbija)
 Vina (Zaječar, Srbija)
 Vina, rijeka u Kamerunu, Mayo-Rey
 Vina, rijeka u Nigeriji, Grim Damchoba, Hawul, Borno